12-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по волейболу среди женщин проходил с 6 ноября 1971 по 11 марта 1972 года с участием 19 клубных команд стран-членов Европейской комиссии волейбола (ЕКВ). Финальный этап был проведён в Ла-Лувьере (Бельгия). Победителем турнира в 8-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд стала советская команда «Динамо» (Москва).

Система проведения розыгрыша 
В турнире принимали участие команды 18 стран-членов ЕКВ (16 чемпионов своих стран и серебряные призёры чемпионатов Албании, Израиля и СССР 1971 года). Соревнования состояли из 1-го, 2-го раундов, полуфинального и финального этапов.

Полуфинальный этап состоял из двух групповых турниров с участием 8 победителей пар 2-го раунда

В финальном этапе приняли участие по две лучшие команды из групп полуфинального этапа. Команды провели однокруговой турнир, по результатам которого были определены призёры розыгрыша.

1-й раунд 
6.11—5.12.1971

 «АСПТТ Монпелье» —  «Локомотив» (Москва)
 4 декабря. 0:3 (0:15, 7:15, 8:15).
 5 декабря. 0:3.

 «Беккервелд» (Херлен) —  «Блау-Гельб» (Вена)
 6 ноября. 3:0 (15:5, 15:6, 15:4).
 13 ноября. 3:0 (15:8, 15:7, 15:12).

 «Хапоэль» (Ха-Мапил) —  «Ганновер»
 19 ноября. 0:3.
 21 ноября. 0:3 (5:15, 9:15, 13:15).

 «17 Нентори» (Тирана) —  НИМ ШЕ (Будапешт)
 0:3.
 0:3.

От участия в 1-м раунде освобождены:

2-й раунд 
ноябрь—декабрь 1972

 «Динамо» (Москва) —  НИМ ШЕ (Будапешт)
 ?:?
 ?:?

 «Уни» (Базель) —  «Локомотив» (Москва) 
 14 декабря. 0:3 (1:15, 2:15, 8:15).
 16 декабря. 0:3 (1:15, 6:15, 6:15). Оба матча прошли в Швейцарии.

 «Левски-Спартак» (София) —  «Панатинаикос» (Афины)
 22 декабря. 3:0 (15:1, 15:2, 15:0).
 .. декабря. 3:0 (15:1, 15:1, 15:7). 

 «Црвена Звезда» (Белград) —  «Татран-Стржешовице» (Прага) 
 ?:?
 21 декабря. 0:3 (3:15, 6:15, 12:15). 

 «Старт» (Лодзь) —  «Бенфика» (Лиссабон)
 Отказ «Бенфики».

 «Парма» —  «Генчлербирлиги» (Анкара)
 6 декабря. 3:0 (15:10, 15:4, 15:9).
 .. декабря. ?:?

 «Беккервелд» (Херлен) —  «Хермес» (Остенде)
 28 ноября. 3:1 (15:8, 15:10, 10:15, 15:6)
 18 декабря. 2:3 (7:15, 15:12, 10:15, 15:4, 5:15). 

 «Пеничилина» (Яссы) —  «Ганновер»
 ?:?
 ?:?

Полуфинальный этап 
7—9.01.1972

Группа А 
 Херлен

7 января

 «Беккервелд» —  «Левски-Спартак»
 3:1 (15:12, 2:15, 15:10, 15:8).

 «Локомотив» —  «Татран-Стржешовице»
 3:2 (11:15, 15:8, 15:4, 5:15, 15:13).

8 января

 «Локомотив» —  «Левски-Спартак»
 3:2 (15:11, 15:13, 12:15, 6:15, 15:3).

 «Татран-Стржешовице» —  «Беккервелд»
 3:0 (15:13, 15:7, 15:4).

9 января

 «Татран-Стржешовице» —  «Левски-Спартак»
 3:0 (15:11, 15:5, 15:5).

 «Локомотив» —  «Беккервелд»
 3:0 (15:11, 15:3, 15:9).

Группа В 
 Лодзь

7 января

 «Динамо» —  «Пеничилина»
 3:0 (15:1, 15:7, 15:4).

 «Старт» —  «Парма»
 3:0 (15:4, 15:5, 15:0).

8 января

 «Динамо» —  «Парма»
 3:0.

 «Старт» —  «Пеничилина»
 3:1.

9 января

 «Пеничилина» —  «Парма»
 3:-

 «Динамо» —  «Старт»
 3:0 (15:13, 15:11, 15:6).

Финальный этап 
9—11 марта 1972.  Ла-Лувьер.
Участники:
 «Динамо» (Москва)
 «Локомотив» (Москва)
 «Татран-Стржешовице» (Прага)
 «Старт» (Лодзь)

Команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

9 марта

 «Татран-Стржешовице» —  «Старт»
 3:0.

 «Локомотив» —  «Динамо»
 3:2.

10 марта

 «Локомотив» —  «Старт»
 3:2 (15:13, 7:15, 16:14, 7:15, 15:9).

 «Динамо» —  «Татран-Стржешовице»
 3:0 (15:8, 15:12, 15:10).

11 марта

 «Динамо» —   «Старт»
 3:0 (15:9, 15:3, 15:0).

 «Татран-Стржешовице» —  «Локомотив»
 3:2 (11:15, 15:5, 15:9, 12:15, 15:13).

Итоги

Положение команд

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов